

Cinema
Tropa de Elite (filme) - Filme policial brasileiro de 2007
Tropa de Elite 2: o Inimigo agora É Outro - Filme policial brasileiro de 2010

Música 
 Tropa de Elite (canção) - famosa canção do Tihuana.
 Tropa de Elite - Ao Vivo - CD e DVD ao vivo do Tihuana.

Unidade Militar
Tropa de elite - Termo normalmente utilizado para designar unidades militares com treinamento excelente e armamento superior.

Desambiguação